Надземне коріння - коріння, яке є в надземній частині рослин, кущів, дерев. Його мають різні види рослин, скажімо, епіфіти, такі як орхідеї (Orchidaceae), тропічні прибережні болотні дерева, такі як мангрові зарості, баньяна (Ficus subg. Urostigma), теплі тропічні ліси північної рати (Metrosideros robusta), ендемік Нової Зеландії похутукава (Metrosideros excelsa). Ліани, такі як звичайний плющ (Hedera helix) і отруйний плющ (Toxicodendron radicans), також мають надземні корені.

Типи надземних коренів 

Цей орган рослини має різне призначення, що відповідає середовищу існування. У загальній формі росту технічно їх можна класифікувати як негативно гравітропні (ростуть угору та від землі) або позитивно гравітропні (ростуть униз до землі).

Корені-причіпки 
закріплюють рослину на опорі. Вони наявні у ліан.

Розмножувальні корені 
Додаткові корені зазвичай розвиваються з вузлів рослини, утворених за допомогою горизонтальних надземних стебел, які називаються столонами, наприклад, пагони полуниці та хлорофітума (Chlorophytum).  

Деякі листки розвивають придаткові бруньки, які потім формують придаткові корені, наприклад, каланхое (Kalanchoe daigremontiana) . Потім додаткові рослини відпадають від батьківської рослини та розвиваються як окремі клони батьківської рослини.

"Душителі"

Баньян є прикладом душителя, який починає життя як епіфіт у кроні іншого дерева. Їхні корені ростуть вниз і обвивають стебла хазяїна, їх ріст прискорюється, коли досягається землі. З часом коріння об’єднується, утворюючи псевдостовбур, який може створювати враження, що він душить господаря. 

Інший "душитель", який починає своє життя як епіфіт, це - баньян австралійський (Ficus macrophylla) з тропічної та субтропічної східної Австралії, який має потужне низхідне надземне коріння. У субтропічних і помірно теплих тропічних лісах на півночі Нової Зеландії північна рата (Metrosideros robusta), пускає надземне коріння з кількох боків стовбура. Від цих низхідних коренів виростають горизонтальні корені, які оперізують стовбур і зливаються з низхідними коренями. У деяких випадках "душитель" переживає дерево-господаря, утворюється порожниста середина.

Пневматофори, "повітряне коріння" 

 
Ці спеціалізовані надземні корені дозволяють рослинам дихати повітрям у місцях існування - у заболоченому ґрунті. Поверхневе коріння може рости вниз від стебла або вгору від підземних коренів. Деякі ботаніки класифікують їх як аераційні корені, якщо вони виростають із ґрунту. Поверхня цих коренів вкрита маленькими порами, які вбирають повітря в губчасту тканину, яка, у свою чергу, використовує осмотичні шляхи для поширення кисню  рослиною. Мангрові дерева використовують надземне коріння для аерації. У сорті кукурудзи Sierra Mixe (названому на честь географічного району)  надземні корені виробляють солодкий слиз, який підтримує азотофіксуючі бактерії, які забезпечують 30–80 відсотків потреби рослини в азоті.

Гаусторіальні корені

Ці корені, гаусторії, трапляються в паразитичних рослинах, у яких надземні корені прикріплюються до рослини-господаря за допомогою липкого прикріплювального диска перед тим, як проникнути в тканини хазяїна. Прикладом цього є омела, повитиця. Повитиця – рослина-паразит, тому в неї формуються корені-присмоки.

Корінь для збирання вологи 
Надземні корені можуть отримувати воду (і - поживні речовини) з повітря. Існує багато типів надземних коренів. Більшість надземних коренів вбирають вологу з туману, вологого повітря. 

Результати досліджень надземних коренів орхідей показують, що веламен (біла губчаста оболонка повітряних коренів) насправді повністю водонепроникний, запобігає втраті води, не пропускає воду з рослини, але поглинає воду, як надземне коріння.

Багато епіфітів, непаразитичних або напівпаразитичних рослин, що живуть на поверхні інших рослин, мають лусочки, які збирають дощову воду або росу. Такі органи діють як звичайні поверхневі корені.

Посилання 
 https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3693/korin
 https://biology.ed-era.com/organi_roslin/korin/vidozmini_korenya
 https://allproperty.com.ua/vozdushnye-korni-orxidei/
 https://jak.koshachek.com/articles/chi-mozhna-obrizati-povitrjani-korinnja-u-monsteri.html
 https://www.zerno-ua.com/journals/2017/sentyabr-2017-god/revolyuciyna-kukurudza/

Коріння